Stazione di San Paolo – a San Paolo, frazione di Messina
Stazione di San Paolo – a San Paolo, frazione di Appiano sulla Strada del Vino
Stazione di San Paolo – a San Paolo, frazione di Martina Franca